Сафроненко — фамилия. Известные носители:

 Сафроненко, Владимир Александрович (род. 1957) — советский и молдавский футболист.
 Сафроненко, Галина Денисовна (1912—1989) — советский акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, Герой Социалистического Труда (1969).